Groene klaverpage
 Roemeense klaverpage